PCIE, sigle de Passeport de compétences informatique européen.
 PCIe, initiales de PCI Express.

Sigle de 4 caractères